Де́михово — деревня в Московской области России, входит в Орехово-Зуевский городской округ. Население —  чел. ().

История 
До Октябрьской революции относилась к Зуевской волости Богородского уезда Московской губернии, а затем к Фёдоровской волости Орехово-Зуевского уезда. 

В 1913 году существовала шёлкоткацкая фабрика, открытая братьями Ветровыми, которая позже послужила базой для Демиховского машиностроительного завода, где стали производить современные электропоезда.

В 1994—2006 годах Демихово — центр Демиховского сельского округа.

С 1 января 2006 года до 1 января 2018 года — административный центр сельского поселения Демиховское  Орехово-Зуевского муниципального района.

Население

Промышленность 

Деревнеобразующим предприятием является Демиховский машиностроительный завод, который выпускает более 80 % всех электропоездов, производимых в России, и является крупнейшим в Европе заводом по количеству строящихся вагонов электропоездов.

Транспорт 
Имеет развитую инфраструктуру и транспортное сообщение с Орехово-Зуевом, Павловским Посадом и Москвой.

В 5 км к востоку от деревни Демихово проходит Московское большое кольцо , в 6 км к северу — Горьковское шоссе.

Телекоммуникации и связь

Телевидение 
В Демихово существует возможность подключения кабельного ТВ. Услугу предоставляет СКТВ и Ростелеком.

Интернет 
Услугу высокоскоростного доступа предоставляет провайдер Ростелеком (ADSL, fttb) и ООО «Телеком-Услуги»(Ethernet).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Орехово-Зуевского района

Населённые пункты Орехово-Зуевского района
Сельское поселение Демиховское